|-
| 209901 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209902 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209903 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209904 - || 2005 NK || 1 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209905 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209906 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209907 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209908 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209909 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209910 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209911 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209912 - || || 11 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209913 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209914 - || || 9 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209915 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209916 - || || 10 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 209917 - || || 27 d'agost de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 209918 - || || 28 d'agost de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 209919 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209920 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209921 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209922 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209923 - || || 24 d'octubre de 2005 || Mauna Kea || D. J. Tholen
|-
| 209924 - || || 22 de novembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209925 - || || 26 de novembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209926 - || 2005 XE || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209927 - || || 23 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209928 - || || 24 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209929 - || || 30 de desembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209930 - || 2006 BQ || 20 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209931 - || || 20 de gener de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 209932 - || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209933 - || || 24 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209934 - || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209935 - || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209936 - || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209937 - || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 209938 - || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209939 - || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209940 - || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209941 - || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209942 - || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209943 - || || 20 de febrer de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 209944 - || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209945 - || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209946 - || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209947 - || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209948 - || || 21 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209949 - || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209950 - || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209951 - || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209952 - || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209953 - || || 24 de març de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209954 - || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209955 - || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209956 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209957 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209958 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209959 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209960 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209961 - || || 6 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209962 - || || 7 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 209963 - || || 7 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 209964 - || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209965 - || || 9 d'abril de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 209966 - || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209967 - || 2006 HU || 18 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209968 - || || 18 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209969 - || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209970 - || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209971 - || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209972 - || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209973 - || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209974 - || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209975 - || || 19 d'abril de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 209976 - || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209977 - || || 23 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209978 - || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209979 - || || 24 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209980 - || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 209981 - || || 23 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209982 - || || 24 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209983 - || || 28 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209984 - || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209985 - || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209986 - || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209987 - || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209988 - || || 27 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209989 - || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209990 - || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209991 - || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209992 - || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209993 - || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209994 - || 2006 JL || 1 de maig de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 209995 - || || 1 de maig de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209996 - || || 1 de maig de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 209997 - || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209998 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209999 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 210000 - || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

9